Schallershof ist der Ortsname von

 Schallershof (Erlangen), Ortsteil der kreisfreien Stadt Erlangen, Bayern
 Schallershof (Konradsreuth), Ortsteil der Gemeinde Konradsreuth, Landkreis Hof, Bayern
 Schallershof (Nürnberg), Wüstung der kreisfreien Stadt Nürnberg, Bayern